Martin Hengel (1926 – 2009), théologien allemand ;
 John van Hengel (1923 – 2005), créateur de la première banque alimentaire.